Крис Томлин (, род. ) — американский музыкант, исполнитель и автор песен в жанре современной христианской музыки. Лауреат премии Грэмми в категории За лучший альбом современной христианской музыки за диск And If Our God Is For Us....

Биография 
Родился в Техасе (Grand Saline, США) 4 мая 1972 года (родители - Connie и Donna Tomlin; младшие братья - Ryan и Cory). Играть на гитаре учился на записях Вилли Нельсона.

Томлин женился на Лорен Брикен (Lauren Bricken) 9 ноября 2010 года. У пары трое дочерей — Эшлин Александра Томлин (род. 22 сентября 2011), Мэдисон Аморе Томлин (род. 7 октября 2014) и Элль Грейс Томлин (род. 14 декабря 2020).

Дискография 
Альбом 2013 года Burning Lights дебютировал на № 1 в общенациональном хит-параде США Billboard 200, став только 4-м в истории чарттоппером среди христианских альбомов. За год до этого альбом TobyMac'«Eye on It» был № 1. Вторым диском христианской музыки на № 1 был альбом LeAnn Rimes' «You Light Up My Life — Inspirational Songs» (1997, на 3 недели во главе чарта). А за несколько месяцев до этого первым в истории христианской музыки чарттоппером в США стал альбом Bob Carlisle' «Butterfly Kisses (Shades of Grace)» (две недели № 1 в июне и июле 1997 года).

Студийные альбомы 
 Inside Your Love (1995)
 Authentic (1998)
 Too Much Free Time (1998) with Ross King
 The Noise We Make (2001)
 Not to Us (2002)
 Arriving (2004)
 See the Morning (2006)
 Hello Love (2008)
 And If Our God Is for Us... (2010)
 Burning Lights (2013)
 Love Ran Red (2014)
 Never Lose Sight (2016)
 Holy Roar (2018)
 Chris Tomlin & Friends (2020)
 Miracle of Love: Christmas Songs of Worship (2020)

Другие альбомы 
 Live Worship from the 268 Generation (1998)
 Better Is One Day (1999)
 The Road To One Day (2000)
 One Day: Live (2000)
 Our Love is Loud (2002)
 Sacred Revolution: Songs From OneDay 03 (2003)
 Hymns: Ancient and Modern (2004)
 How Great Is Our God (2005)
 Everything Glorious (2006)
 The Best of Passion (So Far) (2006)
 Live From Passion 07 Pts. 1 & 3 (2007)
 God of This City (2008)
 Awakening (2010)
 Here for You (2011)
 White Flag (2012)
 Let the Future Begin (2013)
 Take It All (2014)

Награды

Grammy Awards

GMA Dove Award 
Крис Томлин был номинирован на 32 премии Dove Awards (6 из них совместно) и выиграл 19 наград. Эта премия была создана в 1969 году и ежегодно вручается в ходе торжественных церемоний представителям музыкальной сцены, работающим в жанре христианской современной музыки, госпела, современного христианского прославления, христианский метал, христианский рок, христианский хип-хоп, христианское кантри и современная музыка прославления (также называемая praise & worship ()).

 *Совместное исполнение.
 1 Исполнено Томлиным, но написано и спродюсировано Laura Story.
 2 Исполнено LaRue Howard, но написано Томлиным.

Billboard Music Awards

Другие 
Томлин был номинирован на две премии 2009 Visionary Award: «Male Entertainer of the Year» и «Song of the Year» за песню «Jesus Messiah».

Примечания

Ссылки 
 
 Article in Time Magazine

Христианские гимнографы
Христианские музыкальные исполнители
Христианские писатели
Композиторы-песенники
Лауреаты премии «Грэмми»
Выпускники Техасского университета A&M